Saula (Estland) - plaats in Estland
 Saula (India) - plaats in West-Bengalen, India
 Saula (geslacht), geslacht van insecten